Цементчи́ () — слово на узбекском языке, которое на русский язык буквально переводится как Цементник

* «Цементчи» — узбекистанский футбольный клуб из города Кувасай (Ферганская область).
 «Цементчи» — название узбекистанского футбольного клуба «Металлург» из города Бекабад (Ташкентская область) в 1969—1992 годах.

См. также 
 Цементник (футбольный клуб)